La denominación Condado de Elk puede hacer referencia a distintos condados:

 Condado de Elk, condado de Kansas en Estados Unidos.
 Condado de Elk, condado de Pensilvania en Estados Unidos.
 Condado de Elk, condado (powiat) en Polonia.